Женская сборная Шотландии по кёрлингу — представляет Шотландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Королевский шотландский клуб кёрлинга» (). Сборная является одной из сильнейших в мире, неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира и Европы.

В расчёте рейтинга Всемирной федерации кёрлинга (рейтинг ВФК) сборных команд по кёрлингу, согласно договорённости между странами-членами ВФК, сборной Шотландии добавляются очки, набранные сборной Великобритании.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

На  сборная Шотландии снялась с участия в ходе турнира после выявления заболевания COVID-19 у нескольких членов команды.

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1975—1983, 1985—2022 сборная Шотландии выступала в дивизионе «А», в 1984 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Шотландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Королевского шотландского клуба кёрлинга

См. также 
 Мужская сборная Шотландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Шотландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу
 Сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу

Шотландия
Кёрлинг в Шотландии
Кёрлинг
Женский кёрлинг